ZON ist die Abkürzung für:

 Zearalenon, Mykotoxin 
 ZON Multimédia, portugiesisches Medienunternehmen

Zon ist der Familienname folgender Personen:
 Adolfo Zon Pereira (* 1956), spanischer Ordensgeistlicher, Koadjutorbischof von Alto Solimões
 Jacques Zon (1872–1932), niederländischer Grafiker, Maler und Illustrator

Zon steht außerdem für:
 Zon (Band), eine ehemalige kanadische Rockband

ZON